Gregurić Breg je naselje koje se nalazi u sastavu Grada Samobora, Zagrebačka županija. Površina naselja iznosi 3,67 km2.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 118 stanovnika te 45 obiteljskih kućanstava prema popisu iz 2001.

Do 1971. iskazivano pod imenom Gregurić-Breg.

Izvori

Naselja u Zagrebačkoj županiji
Samobor